Auguste Metgé (1883-1970) – ebanista e scultore francese
 Bernat Metge (tra il 1340 e 1346 – 1413) – scrittore spagnolo e catalano
 René Metge (1941) – ex pilota di rally francese
 Stéphane Metge (1964) – regista francese